Siempreviva menor puede referirse a:

 el nombre común de la planta Sedum acre;
 el nombre común de la planta Sedum album; 
 el nombre común de la planta Sedum forsterianum''''';